Serlachius est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1870-1935), homme politique finlandais
 (1923-1993), actrice finno-suédoise

Voir aussi
Musées d'art Serlachius Gustaf et Gösta, musée de Mänttä, Finlande

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois